AAG ou Aag peut faire référence à :

Cinéma 

 Aag, film indien de Raj Kapoor sorti en 1948, sorti en France sous le titre Le Feu ;
 Aag, film indien de Naresh Kumar sorti en 1967 ;
 Aag, film indien de K. Ravi Shankar sorti en 1994 ;
 Ram Gopal Varma Ki Aag, film indien de Ram Gopal Varma sorti en 2007.

Code 
AAG est un code, qui peut désigner :
  ;
  ;
 un codon, qui signifie lysine, selon le code génétique.

Sigle 
AAG est un sigle, qui peut désigner :
 , chaîne de télévision musicale pakistanaise ;
 Acute angle closure glaucoma, en français glaucome aigu par fermeture de l'angle ;
 Allaman-Aubonne-Gimel, ancien tramway en Suisse romande, aujourd'hui remplacé par une ligne d'autobus ;
 Association argentine de go, association de promotion de la pratique du go en Argentine ;
 Asthme aigu grave, en médecine ;
 , réseau de câbles sous-marins reliant le sud-est de l'Asie aux États-Unis ;
 Association of American Geographers, association scientifique américaine de géographes ;
 Australian Association of Gerontology, association australienne de gérontologie.

Toponyme 

 Aag (), volcan situé sur la péninsule du Kamtchatka, Russie.